Stephen Williams (1978) –  regista, produttore cinematografico e sceneggiatore canadese
 Stephen Williams (1986) –  giocatore di football americano statunitense
 Stephen Williams (1996) –   ciclista su strada britannico

Pagine correlate 
 Steven Williams